ISO 31-11:1992 — часть международного стандарта ISO 31, которая определяет
«математические обозначения и символы для использования в естественных науках и технологии» (). Данный стандарт был принят в 1992 году, а в 2009 году заменён на несколько дополненный стандарт ISO 80000-2 (последняя редакция: ISO 80000-2:2019, 2nd edition).

Математические символы 
Ниже приведены (не полностью) основные разделы стандарта.

Математическая логика

Теория множеств

Прочие символы

Операции

Функции

Показательная и логарифмическая функции

Круговые и гиперболические функции

Комплексные числа

Матрицы

Системы координат

Векторы и тензоры

Специальные функции

Стандарт ISO 80000-2 
Новый, дополненный стандарт ISO 80000-2 взамен ISO 31-11 появился в 2009 году. В нём добавились новые разделы (всего их стало 19):
 Стандартные числовые множества и интервалы (Standard number sets and intervals).
 Элементарная геометрия (Elementary geometry).
 Комбинаторика (Combinatorics).
 Преобразования (Transforms).
Название стандарта изменено на «Величины и единицы измерения» (Quantities and units — Part 2: Mathematics).

См. также 
 История математических обозначений
 Математические обозначения
 Таблица математических символов

Примечания

Ссылки 
 

Математические знаки
Математические обозначения
31
Метрология
Появились в 1992 году
ISO 31